Cedar Grove kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cedar Grove (Florida)
Cedar Grove (Indiana)
Cedar Grove (New Jersey)
Cedar Grove (New Mexico)
Cedar Grove (West Virginia)
Cedar Grove (Wisconsin)